D7 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D7 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D7 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne
 D7 (Var), een departementale weg in het Franse departement Var